Takayuki Yoshida (Kawanishi, 14 de março de 1977) é um treiandor e ex-futebolista profissional japonês, que atuava meia-atacante, treina atualmente o Vissel Kobe.

Carreira 
Takayuki Yoshida começou a carreira no Yokohama Flügels.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama Flügels
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Oita Trinita
Futebolistas do Vissel Kobe
Treinadores de futebol do Japão
Treinadores do Vissel Kobe